Katedra św. Jana w Warszawie
 Archikatedra św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu
 Katedra św. św. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty w Toruniu